Gyula Andrássy může být:

 Gyula Andrássy starší (1823–1890) – maďarský šlechtic a politik, první ministerský předseda Uherska po rakousko-uherském vyrovnání
 Gyula Andrássy mladší (1860–1929) – maďarský politik, v roce 1918 krátce ministr zahraničí Rakouska-Uherska